«El Dorado» — одинадцятий студійний альбом колумбійський співачки Шакіри, який був випущений 26 травня 2017 року під лейблом Sony Music Latin.

Список композицій 

Notes
 співпродюсер

Посилання 

Музичні альбоми 2017
Альбоми Шакіри